Die Allam British Open 2018 fanden vom 15. bis 20. Mai 2018 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsorte waren die Airco Arena und die University of Hull. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie World Series. Das Squashturnier der Damen gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series und war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18.

Vorjahressieger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Laura Massaro. Gaultier unterlag im Halbfinale dem topgesetzten Mohamed Elshorbagy, der im Finale auf Miguel Ángel Rodríguez traf. Rodríguez stand erstmals im Endspiel bei einem Turnier der World Series und besiegte Elshorbagy mit 11:7, 6:11, 8:11, 11:2 und 11:9. Er war damit der erste Südamerikaner und gleichzeitig erste ungesetzte Spieler, der das Turnier gewann. Bei den Damen setzte sich die Weltranglistenführende Nour El Sherbini durch, die im Finale Raneem El Weleily mit 11:6, 11:9 und 14:12 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt wurden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten wie bereits im Vorjahr Declan James und Fiona Moverley einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 165.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung von squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
2018
Squashturnier in Kingston upon Hull